Oeckler ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Ludwig Oeckler (1918–2004), deutscher Arzt und Politiker (SPD) 
 Josef Oeckler, deutscher Studienprofessor, Träger des Bayerischen Verdienstordens
 Valentin Oeckler (1854–1940), deutscher Bildhauer